Trois navires de la United States Navy ont porté le nom de USS Quincy, d'après la ville de Quincy dans le Massachusetts :
 l', un cargo allemand saisi lors de la Première Guerre mondiale ;
 l', un croiseur lourd de  coulé durant la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un croiseur lourd de classe Baltimore nommé en souvenir du précédent.

Nom de bateau de l'United States Navy